Midsommardans eller midsommardansen kan avse:
 Midsommardans – dans under midsommar runt en midsommarstång
 Midsommardans (målning) – en målning av Anders Zorn
 Midsommardansen (roman) – en roman av Hannu Salama
 Midsommardansen – en svensk film från 1971